Ruzhanskiy Rayon är en kommun i Belarus.   Den ligger i voblasten Brests voblast, i den västra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Minsk.

I omgivningarna runt Ruzhanskiy Rayon växer i huvudsak barrskog. Runt Ruzhanskiy Rayon är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Källor 

Historiska indelningar i Brests voblasć
Robotskapade artiklar i behov av transkriberingskontroll